Overkill:

 Overkill — треш-мет гурт з США.
 Overkill — другий студійний альбом англійського гурту Motörhead.